Anne Leloup (1968-), peintre, illustratrice, lithographe et éditrice belge ;
 Denis Leloup (1962-), tromboniste et compositeur parisien ;
 Fabienne Leloup (1968-), écrivaine française ;
 Jean Leloup (1961-), de son vrai nom Jean Leclerc, auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Jean-Yves Leloup (1950-), prêtre orthodoxe et écrivain français ;
 Jean-Yves Leloup (1968-), journaliste, écrivain et musicien français ;
 Jérémy Leloup (1987-), basketteur français ;
 Louis Leloup (1929-), artiste verrier belge ;
 Remacle Le Loup (1694-1746), dessinateur spadois ;
 Roger Leloup (1933-), dessinateur belge de bande dessinée.

Homonymie de patronyme